Национална дивизија Молдавије у сезони 2022/23. је 32. такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Молдавије од оснивања лиге 1990. и то је први степен такмичења у Молдавији. Нижи ранг је Лига 1.

Састав у сезони

Фаза 1

Фаза 2

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт

Фудбал у Молдавији